El término cesión en fútbol puede referirse a:

 La regla de fútbol de la cesión, que regula el pase de balones al portero.
 La cesión, un tipo de traspaso de jugadores en el que un club presta un jugador a otro.